Autobahnraser steht für:

 Autobahnraser (Film), internationale Action-Komödie von Michael Keusch (2004)
 Autobahnraser, Person, die ein Kraftfahrzeug auf einer Autobahn zu schnell steuert, siehe Zulässige Höchstgeschwindigkeit #Missachtung, Opfer und Kontrolle
 Autobahnraser, Unfallverursacher beim Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 im Juli 2003

Autobahn Raser steht für:
 Autobahn Raser, Rennspielserie der Firma Davilex